Ruletero puede hacer referencia a:

Ruletero, explotador o dueño de una ruleta.
Ruletero, conductor de un automóvil de alquiler sin paradas fijas o que trabaja ilegalmente.
Ruletero, taxista.